

Bodendenkmäler im Kaiserhammer Forst-Ost  

|}

Anmerkungen

Weblinks 

 

Kaiserhammer Forst-Ost
!